Tsaratanana est un nom correspondant à plusieurs communes urbaines malgaches :

 Tsaratanana (), dans l'ouest de la région de Vatovavy-Fitovinany.
 Tsaratanana (), dans le nord-est de la région de Betsiboka ; chef-lieu du district de Tsaratanana.
 Tsaratanana (), dans le centre-ouest de la région de Sofia.
 Tsaratanana (), dans l'est de la région de Sofia.

Voir aussi 
 Réserve naturelle intégrale de Tsaratanana